Кировский сельский совет () — входит в состав
Бериславского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Лиманец
.

История 
 1917 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Лиманец
 с. Ветровое 
 с. Ингуловка 
 с. Чайкино

Ликвидированные населённые пункты совета 

 с. Ветрово 
 с. Комаровка

Примечания